U 94 bezeichnet:
 SM U 94, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 94 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

U94